Коровиха:
 Коровиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Коровиха — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Коровиха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Коровиха — река в России, приток Чема.